Canada
Madawaska  – fiume dell'Ontario, affluente dell'Ottawa 
Madawaska  – fiume emissario del Lago Témiscouata, in Québec, ed affluente del Saint John, nel Nuovo Brunswick
 Stati Uniti d'America
Madawaska  – città della Contea di Aroostook, Maine